Der 22. Schweizer Cup wurde vom 22. September 1946 bis zum 7. April 1947 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Basel.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit: 	

  

 

		

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 22. April 1946 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1946/47 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1946/47 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1946/47 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1946 47
Fußballsaison 1946/47